Пи́ткяранта (, , , ; дословно — «Деревня на Долгом берегу») — город в России в составе Республики Карелия, расположенный в Северном Приладожье. Административный центр Питкярантского района, образует Питкярантское городское поселение.

Этимология 
Известен с XVIII века как деревня Питкяранда ( — «»,  — «») на восточном берегу Ладожского озера; употреблялась и русская калька топонима — «Долгий Берег». С 1940 года — город Питкяранта.

История

Новгородская земля 
Селение впервые упоминается как Деревня на Долгом берегу у Ладожского озера в переписной окладной книге Водской пятины Новгородской земли за 1499 год. Изначально деревня входила в угодья Никольско-Сердобольского погоста, так как располагалась на пути из Господина Великого Новгорода в город Сердоболь. Поселение новгородцев на месте основания нынешней Питкяранты состояло из трёх дворов, в которых на постоянной основе проживали около 30 человек, обеспечивавших новгородский торговый тракт.

Шведское королевство (1617—1721) 
По итогам Русско-шведской войны 1610—1617 годов согласно Столбовскому договору 1617 года погост отошёл к Шведскому королевству, став частью капеллы Импилакс. В городе наряду с православным населением появляются лютеране.

В 1632—1634 годах был образован Кексгольмский лен. Он был поделён на две части — северный и южный лен. «Деревня на Долгом берегу» оказалась в составе северного Кексгольмского лена. В ходе русско-шведских войн поселение на протяжении многих лет переходило из рук в руки.

Российская империя (1721—1917) 

По завершении Северной войны согласно Ништадтскому мирному договору 1721 года все территории Финляндии и Новгородской земли отошли России. С XVIII века поселение упоминается в русских документах как деревня в Импилахтинском погосте, то есть в соответствии со старым шведским названием поселения Импилакс. На отвоёванной у Швеции территории была образована Выборгская провинция.

В период царствования Екатерины I (1725—1727) погост принадлежал придворному императрицы графу Брукену. В 1727 году Импилахтинский погост перешёл в разряд дворцовых земель, с 1730 по 1764 годы принадлежал Александро-Невскому монастырю, в 1764—1797 годах являлся собственностью Императорской Коллегии Экономии, а после этого был передан в государственную казну.

В 1800-х годах в Питкерандо развивается горное дело, добываются железо и серебро, открывается Питкерандскій заводъ.

В 1811 году Выборгская губерния была включена императором Александром I в состав новообразованного Великого княжества Финляндского, куда вошёл и Питкерандский завод.

В 1847 году был образован уезд Салми (, ) c центром в селе Сальмис.

В конце XIX века город стремительно развивается: появляются лесопилки, открываются завод по добыче красной охры и стекольный завод, который с 1889 года становится одним из главных поставщиков бутылок в регионе.

Финляндия (1918—1940) 
В 1918 году Питкярандский завод был переименован в Питкяранту и оказался в составе Выборгской губернии независимой Финляндии.

В 1932 году открылось движение по 43-километровой железнодорожной ветке от Ляскеля до Питкяранта, а в 1933 году железная дорога продолжилась дальше — на Ала-Ууксу ().

СССР 
После Зимней войны в 1940 году восточная часть Выборгской губернии была передана Советскому Союзу по Московскому мирному договору. Северная часть новой территории была включена в состав Карельской АССР, преобразованной в Карело-Финскую ССР. В июле 1940 года было проведено районирование — среди прочих был образован Питкярантский район с административным центром в Салми.

Статус города присвоен 9 июля 1940 года. Во время Советско-финской войны 1941—1944 годов финские войска снова заняли город, но вынуждены были его оставить в августе 1944 года.

28 декабря 1966 года Питкярантский район был восстановлен. В настоящее время в его состав входят четыре сельских и Питкярантское городское поселение (город с деревнями Юляристиоя, Ууксу, Койриноя).

Символика 

Герб и флаг утверждены 15 сентября 2016 года.

Описание герба:

Описание флага:

Климат 
 Среднегодовая температура воздуха — 2,7 °C
 Относительная влажность воздуха — 79,3 %
 Средняя скорость ветра — 3,0 м/с

Население

Культура и спорт 
 Муниципальное учреждение культуры «Питкярантский городской краеведческий музей им. В. Ф. Себина» (открыт в 1969 году)
 Муниципальное учреждение культуры «Питкярантский Городской Дом культуры», образованное в 1976 году.
 В 1967 году в городе Питкяранта была создана Детско-юношеская спортивная школа, первый директор — Воронов Пётр Иванович.
 Во втором Чемпионате СССР по футболу среди женщин 1991 и в Первом Чемпионате России по футболу среди женщин 1992 в высшей лиге город был представлен командой «Штурм».

Экономика 
Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» город включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением».

В городе расположен Целлюлозный завод «Питкяранта». В экономике города ведущее место занимал лесопромышленный и горнопромышленный комплекс.

В городе имеется железнодорожная станция. Обслуживание пассажирских перевозок было прекращено в 2015 году. В 2021 движение было возобновлено: зимой состоялось несколько рейсов экспериментального поезда Москва—Питкяранта, затем единственным пассажирским поездом по станции стал ежедневный пригородный состав по маршруту из карельской Сортавалы в Лодейное поле Ленинградской области.

Городские районы 

 Перякюля ()
Самая старая часть посёлка, в которой селились земледельцы, а также располагались школа и магазин. Она граничила с другими районами посёлка — Раннанкюля и Петяйякюля.
 Петяйякюля ()
Петяйякюля начиналась с Рыночной площади. Кроме того, здесь же располагались православная церковь, народная школа и стадион.
 Раннанкюля ()
Здесь находились железнодорожная станция, вокзал, русская школа, пристань, торговый центр, почта, аптека и контора Народного акционерного банка.
 Рисеюс ()
Здесь были здание оборонной организации Суоелускунта (щюцкор) и казино.
 Тэхдас ()

Достопримечательности 

Памятники истории:
 Мемориал Славы в память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны, с могилой Неизвестного солдата (автор проекта архитектор Ю. Ю. Карма). Мемориал был открыт 10 июня 1977 года.
 Памятник советским воинам-освободителям (45-мм артиллерийское орудие). Установлен в 1979 году.
 Братская могила советских воинов, погибших в годы Советско-финских войн 1939—1940 и 1941—1944 годов. В могиле захоронено 48 воинов. В числе захороненных — Герои Советского Союза, комбриг П. П. Борисов и лейтенант С. Я. Киреев. В 1965 году на братской могиле был установлен памятник.
 Братская могила советских воинов, погибших в годы Советско-финских войн 1939—1940 и 1941—1944 годов. В могиле захоронено 535 воинов. Большинство из них воины 7-й армии Карельского фронта, участники штурма Питкяранты и последующих боёв в июле-августе 1944 года. В братской могиле захоронены Герои Советского Союза — старший сержант Г. А. Екимов и младший лейтенант Д. Ф. Петренко. В 1979 году на могиле был установлен памятник в виде глыбы розового гранита.
 Братская могила советских воинов. В могиле захоронено 664 воина. Большинство из них воины 7-й армии Карельского фронта, участники штурма Питкяранты и последующих боёв в июле-августе 1944 года. Среди захороненных — Герой Советского Союза, старший сержант В. В. Черняев. В 1958 году на могиле была установлена стела из песчаника.
 Братская могила советских воинов у озера Перялампи. В могиле захоронено 19 воинов, участников штурма Питкяранты и последующих боёв в июле-августе 1944 года. Среди захороненных — Герой Советского Союза, сержант И. П. Мартыненко
 Комплекс захоронений советских воинов на 7-ом км Петрозаводского шоссе.
 Мемориальный комплекс «Долина Героев» на 14-ом км Петрозаводского шоссе. В 4-х братских могилах захоронено свыше 2000 советских воинов.

В 2000 году было завершено строительство православного деревянного храма Вознесения Господня Храм построен в нескольких метрах от разрушенной в годы советской власти Вознесенской церкви.

См. также 
 Голубая дорога, туристский маршрут (Норвегия-Швеция-Финляндия-Россия)

Примечания

Литература 
 Сидорович В. Д. Питкяранта. — Петрозаводск: «Карелия», 1975. — 126 с.: ил. — (Города и районы Карелии)
 Ксенофонтов П. А. Питкяранта. — Петрозаводск: «Карелия», 1986. — 152 с.: ил. — (Города и районы Карелии)
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. — 464 с.: ил., карт. — С. 387 ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)
 Питкяранта: Рек. указ. лит. / Нац. б-ка Респ. Карелия. — Петрозаводск: Б. и., 1995. — 53 с. — (Города и районы Карелии).

Ссылки 
 Питкяранта сегодня 
 Фотографии города Питкяранта 
 Исторический очерк о городе Питкяранта 
 Мариэтта Шагинян «Питкяранта» (1948 год) 
 Топографические карты 
 Сайт краеведческого музея им. В. Ф. Себина
 
 
 
 
 
 
 
 

Районные центры Карелии